Хісела Дулко і Едіна Галловіц-Халл були чинними чемпіонками, але цього разу Дулко вирішила не брати участі.
Галловіц-Халл грала в парі Анабель Медіною Гаррігес і вони виграли титул, у фіналі перемігши пару Шерон Фічмен і Лаура Поус-Тіо з рахунком 2–6, 7–6(6), [11–9].

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Main Draw

Copa Sony Ericsson Colsanitas, парний розряд
2011